«Hate Me» () — песня британской певицы Элли Голдинг и американского рэпера Juice WRLD, выпущенная в качестве сингла 26 июня 2019 года на лейбле Polydor Records. Премьера клипа состоялась 17 июля на YouTube.

Карл Ламарр с Billboard назвал трек «анти-любовным гимном», который «находит Голдинг принимающую мрачный подход, наблюдая за её спиралью отношений». Майк Васс из Idolator почувствовал, что песня — «хип-хоп со вкусом бэнгера».

Песня дебютировала под 82-м номером в чарте Billboard Hot 100, став 14-й записью Голдинг в чарте, что является рекордным для исполнителей среди девушек Англии, обойдя Адель по этому показателю. На следующей неделе песня поднялась на 74-ю строчку.

История 
23 июня Голдинг опубликовала в Instagram короткий тизер-клип и объявила дату выхода сингла. Примерно в то же время стала активна ссылка для предварительного заказа «Hate Me». Голдинг официально объявила о названии и сотрудничестве с Juice Wrld 24 июня.

Критика 
Карл Ламарр из Billboard назвал трек анти-любовным гимном. Майк Васс из Idolator описал песню как хип-хоп-ароматизированный фейерверк. Джел Голдфайн из Paper написала, что эта песня ― капризная, мазохистская, насмешливая, поскольку Голдинг высказывает бывшему все те подлые и ужасные вещи, которые люди с разбитым сердцем обычно говорят друг другу.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

История релиза

Примечания 

Песни Элли Голдинг
Песни Juice WRLD
Песни 2019 года
Синглы 2019 года
Песни, написанные Juice WRLD